św. Feliks z Sewilli – diakon, męczennik z III wieku
 św. Feliks – męczennik z III/IV wieku
 św. Feliks – męczennik z IV wieku
 św. Feliks – żołnierz, męczennik z IV wieku
 św. Feliks z Abiteny – męczennik z IV wieku
 św. Feliks z Girony – męczennik z IV wieku

Zobacz też 
 Święty Feliks